Quinze — em algarismos romanos, XV
Xv (programa) — programa de visualização e edição de imagens para o X Window System do UNIX

0015